Symfonie nr. 3 (Joseph Haydn), geschreven tussen 1760 en 1762
 Symfonie nr. 3 (Michael Haydn), 1763